Alberto del Río Chaviano – militare cubano
 Daína Chaviano – scrittrice cubana
 Flores Chaviano – compositore, arrangiatore, chitarrista e direttore d'orchestra cubano